Aurvandil (vieux norrois) ou Earendel (vieil anglais), mots désignant probablement à l'origine l'étoile du matin.
 WHL0137-LS, surnommée Earendel, l'étoile la plus lointaine connue en 2022.
 Eärendil le Marin, personnage du légendaire de Tolkien qui apparaît notamment dans Le Silmarillion.
 Eärendil, cinquième roi du Gondor dans le légendaire de Tolkien.
 Eärendil, un voilier de course au large de la Class40.